Matthias Laurenz Gräff, també Matthias Laurenz Gräff Ilpenstein (Horn, 19 de juliol de 1984), és un artista, activista política, polític, i historiador austríac.

Biografia

Origen i família 
Matthias Laurenz Gräff és fill de l'artista Helmuth Gräff i de la professora d'art Martina Maria Elisabeth Gräff, filla de l'arquitecte Richard Gach. Els seus avantpassats paterns eren pensadors lliures en matèria política i religiosa.

Gräff és cofundador i president de l'associació familiar global "Familienverband Gräff-Graeff e.V.".

Art 
Matthias Laurenz Gräff va estudiar art a la Universitat de Ciències Aplicades de Viena. Va obtenir el seu màster el 2008.

En la seva obra combina un cert expressionisme influenciat per l'art pop amb l'expressió de diferents gèneres: obres històriques, polítiques, religioses, paisatges urbans o rurals, nus, peces de flors, retrats, paisatges i natures mortes, incloses les vanites. Les seves imatges polítiques es publiquen en llibres, revistes i blocs nacionals i Internacional.

El 2010 va rebre el "Premi públic Adolf Peschek" del Pöltens Künstlerbund al Stadtmuseum de St. Pölten. Dos anys després, Gräff va crear la pintura per a l'etiqueta de vi de la Creu Roja a la Baixa Àustria. El 2013 Gräff i la seva xicota Georgia Kazantzidu van celebrar un concert de Mojo Blues Band a la seva ciutat natal Gars am Kamp. El mateix any, va crear la pintura oficial de l'agermanament en honor de la ciutat bessona Gars am Inn.

El 2014, Gräff va rebre l'ordre de l'alcalde de Gars am Kamp de crear tres quadres per a l'etiqueta "Garser Wein 2014". Un empresari local va boicotejar la publicació de les etiquetes a causa del retrat d'una dona mig nua que va provocar un escàndol mediàtic menor a Àustria.

Gräff i la seva xicota Georgia Kazantzidu, que va néixer a Grècia, participen en l'intercanvi cultural austríac-grec a Viena. El 2015 va organitzar una exposició per a la comunitat austríaca-grega al "Barri de les Ambaixades de Viena". El 2018, Gräff va fer una entrevista i una presentació sobre la seva obra i vida a Irene Gavala a la ràdio de poetes grecs.

El 2015 i el 2017, Gräff va organitzar reunions d'artistes amb els músics Nick Simper i Don Airey de Deep Purple a Viena. El 2017 va exposar amb el músic Roger Glover a l'exposició "50 Years Deep Purple. Art and History" de Colònia.

El 2017 va organitzar una campanya sense ànim de lucre per a persones amb polineuropatia (terme genèric per a diverses malalties del sistema nerviós perifèric) al WUK Viena.

Els diversos temes pictòrics de Gräff també són utilitzats internacionalment, per exemple pel politòleg i investigador de política exterior Asle Toje, membre del Comitè Noruec del Nobel.

Política

Art i política 
Matthias Laurenz Gräff treballa en imatges contemporànies de crítica política i social des del 2015, que s'han publicat diverses vegades en diaris, blocs i llibres sobre política nacional i internacional. Els temes importants són l'antifeixisme, el socialisme, l'antinacionalisme, l'europeisme. socialel liberalisme i la tradició. Gräff tracta temes i personalitats nacionals i globals. També tracta qüestions sociopolítiques i processos crítics relacionats amb la societat i la política.

A les Eleccions al Parlament Europeu de 2019 al Parlament Europeu, Gräff va crear una obra d'art proeuropea en col·laboració amb el partit austríac NEOS.

L'Erich Maria Remarque-Friedenszentrum Osnabrück (Universitat d'Osnabrück) va escriure sobre Gräff i la seva obra: Representa constantment posicions humanistes, antinacionalistes i europeistes en el seu art i en diversos programes d'intercanvi i discussió organitzats per ell.

Dialog im Kamptal 
Al seu estudi d'art a Gars am Kamp, ell i Geòrgia Kazantzidu organitzen la plataforma no partidària "Dialog im Kamptal". Els convidats són personalitats de la política, la diplomàcia i la societat. Entre els participants destaquen polítics com Erhard Busek, Karin Kneissl, Hannes Swoboda i Helmut Brandstätter ambaixadors com Wolfgang Petritsch (Alt Representant per Bòsnia i Hercegovina), Emil Brix i Michael Breisky i Carles d'Habsburg-Lorena, president de Paneuropa.

Política activa 
Des del 2022, Gräff ha estat políticament actiu al partit liberal NEOS com a portaveu comunitari de Gars am Kamp. També és candidat a les eleccions al parlament estatal de la Baixa Àustria el 2023,i aquí com a candidat a la regió de Waldviertel i màxim candidat al districte de Horn.

Referències

Enllaços externs 

 Portal oficial del Matthias Laurenz Gräff
 Pintura política i activisme
 www.basis-wien.at
 www.artfacts.net

Artistes austríacs
Persones de la Baixa Àustria
Alumnes de la Universitat d'Arts Aplicades de Viena